Équipe de France de football peut désigner :
 Équipe de France de football ;
 Équipe de France féminine de football.